

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Siemionki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie 
 Siemionki - przysiółek wsi Beszyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Siemionki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy